Krzysztof Bonadura Starszy
 Krzysztof Bonadura Młodszy